Dicnemonaceae är en familj av bladmossor. Dicnemonaceae ingår i ordningen Dicranales, klassen egentliga bladmossor, divisionen bladmossor och riket växter. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Dicnemonaceae 17 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor
Dicnemonaceae